Spooked (2004), een film uit 2004
Spooked (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
Spooked (Robyn Hitchcock), een album van Robyn Hitchcock